Naturschutzgebiet Hölle steht für:

* Naturschutzgebiet Hölle (Freileben) bei Freileben, Gemeinde Lebusa, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Naturschutzgebiet Hölle (Oberpfalz) zwischen Postfelden und Stadl, Landkreis Cham und Landkreis Regensburg, Bayern
 Mertinger Hölle, Naturschutzgebiet in Mertingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern